Чичилиано () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Рим.

Население составляет 1420 человек (2008 г.), плотность населения составляет 75 чел./км². Занимает площадь 19 км². Почтовый индекс — 20. Телефонный код — 0774.

Покровительницей коммуны почитается святая Либерата, празднование 18 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20060509065533/http://www.comunediciciliano.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/